Morelia — научное (латинское) название нескольких таксонов:
 Morelia, ромбические австралийские питоны — род змей семейства ;
 Morelia — род растений семейства .